«Ворошиловский стрелок» — художественный фильм режиссёра Станислава Говорухина,  по мотивам книги  писателя Виктора Пронина «Женщина по средам» (1995). Премьера состоялась 7 ноября 1999 года в 19:05 на НТВ-Плюс Наше кино.

Сюжет 
Ветеран Великой Отечественной войны и кавалер орденов «Отечественной войны» II степени и «Красной Звезды», бывший железнодорожник, а ныне пенсионер Иван Фёдорович Афонин скромно живёт со своей любимой и единственной внучкой Катей, студенткой музыкального училища. В соседнем доме проживает молодой бизнесмен «новый русский» Борис Чуханов, владеющий палатками на рынке, у которого часто собираются два приятеля — Вадим Пашутин (сын полковника милиции и одноклассник Кати) и Игорь Зворыгин (студент, изучающий структурную лингвистику). У этой троицы есть традиция - каждую среду отмечать «женский день», приглашая проституток.
 
В среду 30 июня никого пригласить не удалось. Обсуждая это, парни замечают возвращавшуюся домой Катю. Игорь и Вадим заманивают её в квартиру Бориса под выдуманным предлогом, что у Бориса якобы день рождения и его никто не поздравил. Катя вначале колеблется, но парни настойчивы и она принимает приглашение. Когда же девушка собирается уходить, парни загоняют её в спальню, где совершают над ней групповое изнасилование. После этого Вадим, который поначалу пытался отговорить приятелей от их затеи, предлагает разбежаться, но Борис, узнав, что Катя живёт с дедом-пенсионером, успокаивает его, т.к. уверен, что старик ничего не сможет им сделать. Игорь же тем временем успокаивает Катю, предлагая ей выйти за него замуж Напоследок он даёт ей деньги (50 долларов США), которые девушка, тут же, выйдя на улицу, выбрасывает.

Увидев плачущую внучку, Иван Фёдорович пытается узнать, что произошло. Из-за слёз Катя не может ничего сказать, но Афонин быстро догадывается, заметив кровавый синяк у неё на ноге и, узнав, кто это сделал, тут же, вооружившись кухонным топором, бежит разбираться с насильниками. По пути его останавливает сосед — участковый уполномоченный милиции Алексей Подберёзкин, нянчивший Катю в детстве. Узнав о происшествии, Алексей, понимая, что старику не справиться с тремя здоровыми парнями, отправляет его обратно домой, а сам тут же вызывает милицию. 

Прибывший наряд во главе с капитаном Кашаевым разгоняет насильников по разным комнатам и капитан начинает допрашивать каждого поочерёдно. Несмотря на то, что каждый из них пытается оправдаться, сказав, что никакого насилия не было, всё было по согласию, опытный офицер быстро добивается признательных показаний, так как один из его сотрудников находит улику — окровавленную простынь. Но в последний момент в дело вмешивается приехавший на вызов соседей Чуханова полковник милиции Николай Петрович Пашутин (отец Вадима) и обвинение разваливают. Уже на следующий день следователь вызывает Катю повесткой, однако относится к девушке предвзято, занимает позицию насильников, нагло смеётся Кате в лицо, оказывает на неё давление и ссылается на то, что нет прямых доказательств, т. к. она сама добровольно пошла в квартиру Бориса, а придя домой, приняла ванну и смыла все «улики».  Прокуратура, куда обращается Афонин, тоже не даёт никакого результата — прокурор заявляет, что дело закрыто за отсутствием состава преступления и советует ветерану получше воспитывать внучку. В сердцах Афонин оскорбляет прокурора и уходит.

Больше не надеясь на правосудие и не желая мириться с несправедливостью органов, Афонин решает действовать сам: первым делом он продаёт за 5000 долларов знакомому банкиру свой дом в родной деревне, на месте которого через полгода будут строить автостраду. Тем временем, воспользовавшись его отсутствием, полковник Пашутин, пытаясь загладить вину своего сына и его приятелей, передаёт Кате конверт с деньгами. Но старик, вернувшись домой, тут же относит конверт с деньгами обратно полковнику и швыряет деньги ему в лицо. Затем, за ужином Катя сообщает деду, что соседка Марья Гавриловна Артёмова уехала в деревню на три недели и оставила ключи для присмотра за её попугаем. Афонин тут же идёт в квартиру соседки и замечает, что её окна выходят как раз на окна квартиры Бориса. Далее Афонин отправляется в Москву, где, походив по барахолкам, выходит на нелегальных торговцев оружием, у которых приобретает снайперскую винтовку СВД с глушителем. При испытании оружия Афонин так метко поражает цели, что один из торговцев восхищённо называет его «Ворошиловским стрелком».

Дома Афонина встречают Катя и её мать Ольга (дочь Ивана Фёдоровича). Однако радость встречи быстро сменяется горьким разочарованием — Ольга приехала не одна, а с очередным сожителем, южанином Давидом, и только для того, чтобы попросить у отца деньги, так как узнала о продаже деревенского дома. Ольга требует от отца половину, на что старик говорит, что у него нет денег. Тогда Ольга тут же заявляет, что в таком случае она возьмёт деньги у полковника Пашутина, который ради своего сына даст сколько угодно. Услышав это, и поняв, что на Катю Ольге совершенно наплевать, взбешённый Афонин тут же выгоняет меркантильную дочь-кукушку и её сожителя из своего дома. 

В ту же ночь он тайком переносит винтовку в квартиру Марьи Гавриловны.

Наступает среда 28 июля. Троица, как обычно, собирается на квартире у Бориса, и Афонин начинает свою месть — стреляет из винтовки в бутылку шампанского, которую в тот момент держит между ног Игорь. От пули бутылка разрывается, и её осколки вместе с пулей наносят Игорю тяжёлое ранение прямо в пах, после чего Афонин быстро прячет винтовку и спокойно покидает квартиру, по пути успев выкинуть гильзу. Тем временем, за Зворыгиным приезжает скорая помощь. Пашутин тут же начинает тщательно и настойчиво допрашивать сына и Чуханова, но те, сами будучи в замешательстве, не могут ничего сказать.  

Проходит неделя. Наступает очередная среда. Афонин, возвращаясь домой из магазина, замечает Бориса, приехавшего на новом автомобиле BMW E34. Он тут же снова идёт в квартиру Артёмовой, где дожидается момента, когда Борис садится за руль, и стреляет заблаговременно купленным единственным зажигательным патроном прямо в бензобак. Происходит взрыв, который уничтожает машину полностью. Несмотря на то, что Борис остаётся в живых (его взрывом выбрасывает из машины), он тем не менее получает тяжёлые ожоги ягодиц и части спины, но самое главное — паха и, таким образом, становится «товарищем по несчастью» пострадавшего ровно неделю назад Зворыгина.

Тем временем, Пашутин начинает понимать неслучайность этих происшествий, т. к. ознакомился с результатами экспертизы, которая сообщила о наличии пуль в обоих случаях. Об этом полковник сообщает Вадиму, одновременно пугая сына тем, что следующая среда предназначена для него. Вадиму становится очень не по себе, он не меньше отца недоумевает, от кого могло «прилететь» , а отец советует ему хорошенько подумать, кому же они могли сделать плохо, и в чьём лице, таким образом, они нажили себе врага. Вдруг Вадим спрашивает у отца, какой сегодня день и, услышав в ответ, что сегодня среда, начинает с ужасом осознавать, что именно в этот день (месяц назад) они надругались над Катей, после чего неделю назад (опять-таки, в среду) случилось «несчастье» со Зворыгиным, а в сегодняшнюю — и с Чухановым. После этого отец окончательно всё понимает и подытоживает, что именно «за эту шалость» приятели сына и получили по заслугам, а вскоре наступит очередь и его самого. Более того, осознавая, что Афонин способен на разнообразие, он озабоченно задаётся вопросом, какой «сюрприз» старик приготовил Вадиму. У Вадима от всего этого, наряду с манией преследования, начинает развиваться паранойя. Он боится выйти даже из комнаты.

Узнав о получении Афониным 5 тысяч долларов, неизвестно на что потраченных, Пашутин лично в сопровождении оперативников отправляется с обыском на квартиру подозреваемого. Во время проведения обыска к Афонину за своими ключами приходит Марья Гавриловна, вернувшаяся из отъезда. Милиционеры, узнав о доступе пенсионера в её квартиру, проводят обыск и там, но, к удивлению самого же Афонина, никакого оружия не находят. Однако Пашутин твёрдо уверен, что за всем этим стоит Афонин, и угрозами требует не трогать Вадима, заявляя: «Если с ним что-нибудь случится…», на что Афонин отвечает: «Поздно спохватился — уже случилось», имея в виду, что Вадим связался с дурной компанией и стал насильником. Полковник же принимает эти слова буквально и, забыв обо всём, несётся домой. Однако, добежав до двери своей квартиры, он обнаруживает, что она заперта изнутри Вадимом. Пашутин стреляет из табельного пистолета в замок двери. Тут же из квартиры раздаётся ответный выстрел, и Пашутин-старший получает ранение в живот. Взломавшие затем дверь оперативники находят спрятавшегося за холодильником невменяемого Вадима, бьющегося в истерике, с ружьём в руках. Они отбирают у него оружие и вызывают скорую медицинскую помощь полковнику и психиатра его сыну, который сошёл с ума. Таким образом, вопреки прогнозам отца, Вадиму удаётся избежать участи своих приятелей. 

В тот же вечер, возвращаясь домой, Афонин узнаёт, что это участковый Алексей Подберёзкин, догадавшийся о действиях пенсионера и сочувствующий ему и Кате, вовремя забрал из квартиры и тайком спрятал винтовку у себя в сарае. Участковый неофициально конфискует винтовку, отпуская Афонина домой. На прощание он просит Афонина больше не «геройствовать», на что Афонин заявляет, что он просто не представляет, как таким, как он, выжить по справедливости в современном обществе, но в то же время благодарит участкового. Придя домой и выпив для успокоения рюмку водки, Иван Фёдорович слышит, как Катя поёт под гитару его любимую песню «Одинокая гармонь».

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Станислав Говорухин, Александр Бородянский, Юрий Поляков
 Режиссёр: Станислав Говорухин
 Оператор: Геннадий Энгстрем
 Композитор: Владимир Дашкевич.

Съёмки 
Двор и квартиры в фильме снимались в Калуге по адресу: Окружная улица, дом № 4, несколько сцен в Москве (приезд Афонина за оружием), причём в отличие от большинства фильмов, для «Ворошиловского стрелка» не делалось специальных декораций, а съёмки проходили в реальных квартирах и подъездах того же двора, где и происходит действие.

Анна Синякина (её на роль из двух претенденток, вместе с Юлией Началовой, выбрал Михаил Ульянов) вспоминала, что во время съёмок сцены изнасилования Илья Древнов, Алексей Макаров и Марат Башаров испытывали гораздо больший дискомфорт, чем она — стоило Говорухину отвлечься, как все трое расслаблялись, выходили из образов и забывали свои реплики. Из-за того, что на момент съёмок актриса была несовершеннолетней, в откровенных сценах снималась взрослая дублёрша. Сцена снималась самой первой, но снималась не в хронологическом порядке — сначала были отсняты кадры с Башаровым, потом с  Макаровым. Древнов так и не смог настроиться и в итоге чуть было не отказался от съёмок. В итоге в сцене, где Вадим насилует Катю, он лежал не шевелясь, а две ассистентки дёргали его за ноги.

Оценки и мнения 
Несмотря на популярность, фильм подвергся жёсткой критике за романтизацию мести и самосуда. Прозвище «Ворошиловский стрелок» стало часто употребляться в отношении людей, совершивших самосуд (особенно резонансным стало дело Александра Тарана). В 2007 году в Брянске был осуждён пенсионер, который расстрелял двух человек, избивших его. По собственному признанию, на убийство его вдохновил фильм «Ворошиловский стрелок».

«Российская газета»:

Картина вошла в список журнала «Афиша» «100 главных русских фильмов 1992—2013».

Антон Крылов в 2018 году писал: «Это диагноз 90-м годам и фактически апология самосуда на фоне полной импотенции и капитуляции перед криминалом государственной машины. По сути, это был ремейк „Так жить нельзя“, только в виде художественного, а не документального фильма».

Отдельное внимание привлекла к себе специальность одного из отрицательных героев фильма, студента Игоря Зворыгина — структурная лингвистика. На это обратил внимание один из основоположников университетского изучения структурной лингвистики Владимир Успенский, расценивший это упоминание в фильме как проявление общего непонимания посторонними людьми смысла и назначения данной научной дисциплины. По мнению филолога , однако, Станислав Говорухин наградил своего персонажа этой специальностью в качестве личного выпада против кинорежиссёра Павла Лунгина, который окончил именно отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ.

Фестивали и награды 

 1999 — МКФ «Восток—Запад» в Баку — Приз «Самый мужественный образ» (Михаил Ульянов)
 1999 — МКФ «Лістапад» в Минске — Гран-при «Золото „Лістапада“» (Станислав Говорухин)
 1999 — ОРКФ «Кинотавр» в Сочи — Специальное упоминание жюри за актёрскую работу (Сергей Гармаш)
 1999 — ОРКФ «Кинотавр» в Сочи — Приз Президентского совета фестиваля (Станислав Говорухин)
 1999 — ОРКФ «Кинотавр» в Сочи — Приз за лучшую мужскую роль (Михаил Ульянов)
 1999 — Премия «Золотой Овен» — За лучшую мужскую роль (Михаил Ульянов)
 1999 — Премия «Ника» — За лучшую мужскую роль (Михаил Ульянов)
 2000 — МКФ в Берлине — Участие в Программе «Panorama» (Станислав Говорухин)
 2000 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине — Приз за актёрскую работу (Сергей Гармаш)
 2000 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине — Специальный приз жюри (Станислав Говорухин)
 2000 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине — Приз за лучший женский дебют (Анна Синякина).

Примечания

Ссылки 

 Валерия Горелова. «Ворошиловский стрелок» попал в цель // «Московский комсомолец», 20.04.2009.
 Сергей Кара-Мурза. Болотные огни // «Завтра», № 2(319), 11.01.2000.
 
 Ворошиловский стрелок: Новый фильм Станислава Говорухина
 О книге «Женщина по средам» и фильме «Ворошиловский стрелок»

Криминальные фильмы-драмы России
Фильмы Станислава Говорухина
Фильмы России 1999 года
Фильмы о мести
Экранизации произведений Виктора Пронина
Фильмы об изнасиловании и мести
Фильмы на русском языке
НТВ-Профит
Фильмы о вигилантах